Venezia steht für:

 Venezia (Schiff, 1873), italienische Panzerfregatte
 ein verschollener italienischer Kreuzer, siehe SMS Saida
 Venezia (Wein), Herkunftsbezeichnung für Weine aus Venetien und Treviso
 Villa Venezia in St. Ulrich in Gröden

Venezia ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Venezia (* 1944), italienischer Architekt
 Mariolina Venezia (* 1961), italienische Schriftstellerin
 Michael Venezia (* 1935), US-amerikanischer Maler 
 Shlomo Venezia (1923–2012), italienischer KZ-Überlebender

Siehe auch:
 Venetia